Biografie
Jean Echenoz, scrittore francese
Toponomastica
Échenoz-la-Méline, comune francese
Échenoz-le-Sec, comune francese